Dosel puede referirse a:

 Dosel, mueble que cubre o resguarda un altar, sitial, lecho, etc.
 Dosel arbóreo, parte alta de los bosques.
 El Dosel, localidad de la provincia de Valencia, España;
 El dosel sagrado, libro de Peter L. Berger;